Juan Fernández Rodríguez puede referirse a:

 Juan Fernández Rodríguez García del Busto, médico y político español, alcalde de Sevilla (11969-197)5.
 Juan Fernández Rodríguez, pintor aragonés del siglo XVI.